Ливан сформировался как единственная географическая область очень давно. Первое известное упоминание названия Ливан находится в эпосе о Гильгамеше, датированным примерно 2900 г. до н. э. Там это название записано как Лаабнана (Laabnana) и ссылается на горы современного Ливана. Название упоминается снова всеми культурами региона, египтянами, аккадцами, шумерами, к нам дошли тексты библиотеки Эблы (2400 г. до н. э.) и табличка, подписанная царём Ассирии Шамси-Ададом (XXVIII в. до н. э.), которая говорит: «Я установил моё имя и мою стелу в Лабан (Laban) на берегах Большого моря». Иногда эта территория или её части назывались другими названиями, например финикийской, как греки называли побережье Ливана, но именно Ливан был более признанной территориальной и культурной единицей, чем любая из них.

Древнейший период 
Судя по орудию, найденном в пещерах вдоль побережья современного Ливана, эта область была населена начиная с конца палеолита — начала неолита . Одомашнивание растений и животных привело к оседлому образу жизни (неолитическая революция, около 10 000 до н. э.). Первым известным постоянным поселением стал Библос или Библ (современный Джубейль). В этом городе также найдены следы первой в Ливане керамики и металлургии (сначала меди, затем бронзы), датированные IV-м тысячелетием до н. э. Финикийцы, которые в то время составляли единый народ с хананеями Палестины, вероятно прибыли в эту территорию около 3000 до н. э., после чего стала употребляться название Финикия (греческий термин, применялся к побережью, но не гор Ливана). Геродот и другие античные авторы свидетельствуют, что они прибыли с побережья Эритрейского моря (то есть Персидского залива), но никаких археологических доказательств этого нет.

В 4-м, начале 3-го тысячелетия до н. э. на территорию Ливана перемещаются семитские ханаанские племена, из которых выделились финикийцы, поселившиеся на побережье Средиземного моря от устья Оронта до гор Кармель. Они занимались сельским хозяйством, обработкой металлов, рыболовством, торговлей и мореплаванием. Смешавшись с местным населением, финикийцы расширили прежние города и построили новые. В начале 3 тысячелетия до н. э. на побережье появились новые города-государства, населенные финикийскими мореплавателями и торговцами. Важнейшими из них были Тир (Сур), Сидон (совр. Сайда) и Берит (совр. Бейрут), Библос всё ещё сохранял своё значение. Эти центры превратились в небольшие города-государства, соревновались между собой.

Самые ранние артистические изделия финикийцев найдены в Мемфисе, в повреждённом барельефе Фараона Сахура 5-й династии (середина 25-го — начало 24-го веков ). Он показывает прибытие малоазиатской принцессы как невесты фараона, её эскорт — флот мореходных судов, вероятно типа, известного в Египте как «Библоский тип».

Мало что известно об истории горных районов Ливана в древнейший период. Во внутренней области, у подножия хребта Ливан, древние люди заселили территорию современного Ливана не позднее 1 млн лет  В мустьерскую эпоху (ок. 50 тыс. лет ) жители жили в гротах, а в неолитический период начали создаваться постоянные поселения и первые города.

Примерно в 2150 г.  на Ливан начинается давление аморитов, после чего начинаются тесные контакты с Египтом. В XVIII веке  гиксосы захватывают эту территорию на пути в Египет. Примерно в 1539 г.  фараон Ахмос I разбил гиксосов и поставил их территорию (включая Финикию) под свой контроль. Власть египтян продержалась, с короткими перерывами, почти четыре века.

Финикийцы, особенно после XII в. до н. э. , когда их города-государства получили независимость, основали множество колоний на побережье Средиземного моря, особенно в Тунисе (в частности, Карфаген), на западе Сицилии, на Сардинии, в южной Испании, Алжире и Марокко.

В 6 столетии до н. э. финикийские города-государства были захвачены Персией. В 4 столетии до н. э. их покорил Александр Македонский, а впоследствии они перешли во владение Селевкидов. После завоевания Египта и Сирии в I в.  Римом, они попали под его власть, а территория Финикии была включена в состав провинции Сирия.

Финикийские прибрежные города играли большую роль в экономической жизни Средиземноморья, по которому пролегали важные торговые пути до VII века, когда Сирия, Египет и Северная Африка были завоеваны арабами.

Территория Ливана рано стала привлекать к себе внимание Древнего Египта. Уже в 4-м тысячелетии до н. э. установились морские контакты между Египтом и Библом. В 3-2-м тысячелетии до н. э. торговые связи финикийцев с Египтом расширялись, достигнув пика в период 1991—1786 до н. э. После завоевания Египта племенами гиксосов (конец XVIII в. ) в отношениях наступил новый этап. В середине XVI в. до н. э. над финикийскими городами была установлена верховная власть Египта.

Вторая половина 2-го тысячелетия до н. э. — время расцвета финикийской культуры. В этот период в Финикии возникает алфавит, который затем заимствовали другие народы (семиты, греки, римляне и т. д.). Благодаря финикийским мореплавателям, культурное влияние этой небольшой страны широко распространяется в бассейне Средиземного моря. Особое развитие в городах Финикии достигли ремесло, производство пурпура и изготовление пурпурной шерсти, литьё и чеканка металла, производство стекла и кораблестроения.

В XIV в. до н. э. в финикийских городах вспыхивали острые политические и социальные конфликты: в Библос был свергнут царь Риб-Адди, в Тире — царь Абимильк. Царь Сидона Зимриеда сумел одержать победу над Тиром и отрезать его от материка. В XIII—XII вв. до н. э. финикийским государствам удалось добиться фактической независимости от Египта. В X в.  гегемония в стране переходит к Тиру, и его царь Ахирам создаёт объединённое Тиро-Сидонское государство. Однако после его смерти последовала череда переворотов и восстаний, и отдельные города снова стали самостоятельными.

С конца 2-го тысячелетия до н. э. началась финикийская колонизация Центрального и Западного Средиземноморья. В последующие столетия города финикийцев появились в Северной Африке (до побережья Атлантического океана), Южной Испании, на Сицилии, Сардинии и других островах. Совместно с Израильско-Иудейским царством финикийцы организовали в X в. до н. э. плавание в золотоносную землю Офир (вероятно, на побережье Индийского океана).

С 875 года  господство над Финикией переходит к Ассирии, которая сделала ряд опустошительных походов против финикийских городов. Власти Ассирии собирали большие подати и жестоко подавляли народные восстания. Спасаясь от тяжёлой ладони завоевателей, в 814 году  часть населения Тира, во главе с принцессой Дидоной, сбежала из города и основала на территории современного Туниса новое поселение — Карфаген. Впоследствии ему подчинялась большая часть финикийских колоний в Западном и Центральном Средиземноморье.

Ливан под властью Ассирии и Персии 
Тир неоднократно пытался сопротивляться диктату Ассирии. В 722 г.  Ассирия, заручившись поддержкой других городов, осадила и захватила Тир.

В 701 г. до н. э. ассирийцы подавили восстание в Сидоне, а в 677 г.  город был разрушен. Однако в 607-605 гг. до н. э. Ассирийская держава пала. В борьбу за господство над Финикией вступили Вавилония и Египет.

Египетский фараон Нехо поручил финикийским мореплавателям осуществить первое известное в истории плавания вокруг Африки. В 574-572  вавилонскому царю Навуходоносору II удалось заставить Тир признать свою власть. В последующие годы страна переживала новые социальные и политические потрясения; в 564-568 г.  в Тире была даже временно ликвидирована монархия. В 539 г.  после падения Ново-Вавилонского царства Финикия вошла в состав Персидской державы.

Финикийские города сохраняли автономию в рамках Персии, а в 5 столетии  их флот поддерживал персов в ходе греко-персидских войн. Однако, уже в 4 столетии  начинают нарастать антиперсидские настроения, вспыхивают восстания. Персидская армия захватила и разрушила Сидон, но он был вскоре восстановлен. Когда в 333 г.  в Финикию вступили войска Александра Македонского, они почти не встретили сопротивления. Только Тир отказался признать его власть и в 322 г.  был взят штурмом после шестимесячной осады.

Греко-римский период 

После распада державы Александра, Финикия попала сначала под власть египетских Птолемеев, а в середине 3 столетия до н. э. — сирийских Селевкидов. В этот период происходит интенсивная эллинизация страны. В ряде городов была ликвидирована царская власть и ими временно правили тираны. В 64-63 гг.  территория Ливана была завоевана войсками римского полководца Помпея и включена в состав Римского государства. Под властью Рима произошло экономическое возрождение прибрежных городов, а Бейрут превратился в военный и торговый центр римлян на Востоке. В Библосе и Баальбеке сооружались новые храмы, Тир славился своей философской школой, а Бейрут — своей школой права. Руины многочисленных римских поселений обнаружены на прибрежных холмах. С середины I в. н. э. в Финикии получает распространение христианство.

После раздела Римской империи в 395 г., территория Ливана оказалась в составе Восточной Римской империи (Византии). Бейрут, несмотря на разрушительное землетрясение в 555 г., оставался важным центром изучения права. Два видных представителя бейрутской школы были привлечены императором Юстинианом (527—565 гг.) к составлению его знаменитого кодекса законов.

См. также 
 История Ливана

Ссылки 
 Lebanon — хороший информационный ресурс о Ливане, имеет раздел по его истории
 The History of the Ancient Near East — хороший сайт по древней истории Ближнего Востока
 Cedarland.org — крупнейший и подробные информационный ресурс об истории Ливана
 Encyclopædia Britannica: Lebanon — Ливан на сайте энциклопедии Британика, статья имеет большой и качественный раздел по истории.

История Ливана